Бифеж — ветеринарный препарат с содержанием активного компонента Ферроцин, предназначенный для выведения радионуклидов и тяжелых металлов из организма домашних и сельскохозяйственных животных. Бифеж представляет собой композицию ферроцина (10%) на носителе - специальным образом обработанной целлюлозе (90%).

Ферроцин – мелкодисперсный порошок синего цвета, неорганический сорбент на основе комплексных соединений, относящихся к группе  гексацианоферратов - ферроцианидов, так же известных под общим тривиальным названием берлинская лазурь. Ферроцин состоит из 5% железо-гексацианоферрата калия KFe[Fe(CN)6] и 95% железо-гексацианоферрата Fe4[Fe(CN)6]3. Фармакопейный препарат Ферроцин был разрешен Фармкомитетом и Минздравом СССР в 1978 году для применения при остром отравлении человека изотопами цезия. Конечный продукт синтеза ферроцина для людей отличается от препарата для ветеринарных нужд меньшим числом стадий отмывки от растворимых солей железа и калия.

Бифеж был разработан в конце 80-х годов в целях адаптации ведения животноводчества на загрязненных территориях после аварии на Чернобыльской АЭС. Внесен в Государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения под номером 46-3-16.12-0827№ПВР-3-5.5/01571. Использование более 500 тонн препарата Бифеж с 1993 по 2003 года позволило реабилитировать более 250 тысяч коров и очистить от цезия более 500 тысяч тонн молока в России, Украине и Белоруссии.

В 1989-1992 годах под руководством института Биофизики (ныне ФМБЦ им А.И. Бурназяна) были проведены эксперименты по изучению эффективности различных форм ферроцинсодержащих препаратов в качестве сорбентов для выведения Cs-137, их потенциальной токсичности, влияния на темпы производства коровьего молока и здоровье животных, простоты реализации в повседневной сельскохозяйственной практике. Были изучены четыре различных формы препаратов: 98% чистый порошок Ферроцина, болюсы с 15% содержанием Ферроцина, соль-лизунец (10% Ферроцина) и препарат Бифеж (10% Ферроцина). Наибольшую эффективность показали чистый порошок Ферроцина и Бифеж, снижающие переходы цезия в молоко более чем на 90%. Соль-лизунец хорошо работает для животных на свободном выгуле, однако она как и болюсы снижает переход цезия лишь на 50-75% .

Выведение радионуклидов цезия 
В ходе начальных испытаний ферроцианидосодержащие препараты сокращали переход радиоизотопа цезий-137 из подножных кормов в молоко и мясо в 1,5–6 раз. Дальнейшие исследования показали, что ежедневное добавление 30 г препарата Бифеж к кормам снижает содержание цезия-137 в мышечной ткани коров, бычков и овец в 12-13 раз, во внутренних органах - в 25-90 раз, в коровьем молоке - в 10-20 раз. Содержание Cs-137 в мясе птиц, которым скармливался препарат Бифеж в концентрации 0,2 г на 1 кг живого веса птицы, снижается в 3-4 раза.

Выведение тяжелых металлов 

Добавка в рацион крупного рогатого скота препарата Бифеж позволяет снижать содержание тяжелых металлов в органах, мясе и молоке животных. Утреннее кормление молодняка в смеси с концентратами в дозе 30 г. Бифежа на голову позволяет снизить содержание свинца в мышечной ткани и печени в 7-9 раз, кадмия — в 3-5 раз.  При скармливании ферроцина концентрация свинца в мышцах снижается в 3-4 раза, печени - в 3 раза, кадмия в печени — в 6,3 раза, а в мышцах - обнаружены его следы. Добавка в рацион лактирующих коров ферроцина уменьшало концентрацию свинца в молоке на 39 %, кадмия - на 18 %.

Исследования по предотвращению накопления в организме свиней различных токсикантов, особенно солей тяжелых металлов, показали целесообразность применения энтеросорбента Бифеж в дозе 0,15 г на 1 кг живой массы в течение 90 дней животным на откорме и 30 дней - молодняку на доращивании. Снижение цинка в мышцах снижается на 18% относительно исходного материала. Отмечено также почти полное выведение свинца из почек.

Для цыплят-бройлеров применение препарата Бифеж в дозе 0,15 г на 1 кг живой массы позволяет снизить уровень свинца в мышцах на 40,7%, а кадмия на 48,5% по сравнению с контрольной группой.

Увеличение приростов сельхозпродукции 

Применение препаратов Бифеж и Ферроцин за счет снижения ксенобиотической и токсической нагрузки на организм животных ведет к повышению среднесуточного прироста живой массы бычков на 20-22% , увеличение прироста массы тела на 31-48% (с Бифежем) и 15% (с Ферроцином).

Скармливание препарата сухостойным коровам в дозе 60 г на голову в сутки способствует снижению послеродовых заболеваний и рождению более жизнеспособного молодняка: количество эритроцитов повышается на 10%, гемоглобина - на 11%; иммуноглобулинов - на 17,6%. Масса при рождении телят увеличивается на 4,2%, прирост массы в первый месяц - на 7%. Улучшается репродуктивная функцию коров, что выражается в уменьшении патологии родового акта на 16,7%, заболеваний послеродового периода на 20%, продолжительности бесплодия на 12,2 дней.

Скармливание Ферроцина с микроэлементами в составе солебрикетов увеличивает молочную продуктивность на 5,4% и повышает жирность молока на 13,9% в условиях кормления кормами, загрязненными тяжелыми металлами. При этом существенного влияния на казеин и его фракции в сыре и твороге не выявлено.

Добавление в рацион свиней препарата Бифеж (0,15 г/кг живой массы) повышает среднесуточный прирост живой массы на 19,2% при использовании на откорме, на 26,8% - на доращивании. Использование Бифежа в рационе супоросных свиноматок обеспечивает среднесуточный прирост поросят-сосунов на 4%, сохранность - на 6,2%. Молочность свиноматок повышается на 11%.  Увеличение содержания Т-лимфоцитов на 31%, гемоглобина на 11,8%, эритроцитов - на 4,1%.

Для повышения продуктивности цыплят-бройлеров и с целью снижения и предотвращения накопления в организме различных токсикантов, рекомендуется введение препарата в дозе 0,15 г/кг живой массы с 10-дневного возраста и до убоя. Прирост живой массы повышается на 3,1%, среднесуточный прирост живой массы составляет 3,8%, затраты корма на единицу продукции снижаются на 8%.

Примечания

См. также 
 Берлинская лазурь
 Гексацианоферраты
Сорбенты
Детоксицирующие средства, включая антидоты